Людмила Дмитриевна Леденцова (род. , Армавир, Краснодарский край, СССР) — советская и российская художница и скульптор, заслуженный художник РФ.

Биография 
Родилась в Краснодарском крае, г. Армавир. Участник молодёжных, областных, региональных, всероссийских и международных выставок художников. С 1995 по 1997 год — председатель правления Союза вятских художников.

Монументальные работы 

Памятник погибшим в Афганистане и Чечне (алюминий, литье, мрамор, гранит) — г. Киров (Кировская область).

Памятник погибшим в ВОВ. Кумены.

Автор памятника Григорию Булатову в г. Кирове.

Станковая скульптура, малые формы 
 Эскиз памятника Ф. И. Шаляпину (бронза)
 Мобила (бронза)
 Груз веков (алюминий, камень)
 Атона (бронза, мрамор)
 Страшнее кошки зверя нет (алюминий)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Открытие памятника погибшим в Чечне и Афганистане 
 О памятнике Григорию Булатову 
 О конкурсе эскизов памятника Григорию Булатову 
 Любовь её — скульптура. Встречи с заслуженным художником России Л. Д. Леденцовой. / Б. В. Садырин 
 Вятский Наблюдатель от 04.11.1995 
 О памятнике врачу и общественному деятелю Н. В. Отрокову 
 Подосиновская центральная районная больница имени Н. В. Отрокова 
 О памятнике в п. Фаленки 
 Форум по истории Подосиновского района Кировской области 
 Знаменосец Победы будет из бронзы? Вятский край. 28 августа 2009 года 
 ИСТОРИЯ ВЯТСКОГО ИСКУССТВА XVII—XX ВЕКОВ В РАССКАЗАХ И ЛЕКЦИЯХ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ./Н. Д. Сметанина// Киров. 2008. — 431 с.
 ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА — К ЮБИЛЕЮ СКУЛЬПТОРА./М. Борчина// Сквозь границы: культор. альм. /ВятГГУ. — Киров, 2007. — Вып. 6. — С. 176—181, 223—224.
 ЛЮДМИЛА ЛЕДЕНЦОВА. СКУЛЬПТУРА. /Л. Б. Горюнова// Киров. 2008. — 103 с.
 ЛЕДЕНЦОВА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА:[крат. биогр. справ.]//Современный иллюстрированный словарь Вятского края — Киров, 2009.
 ХУДОЖНИКИ ВЯТКИ //Вят. регион. издание ВТОО «Союз художников России» — Киров, 2009.

Художники по алфавиту
Художники СССР
Художники России